Esistono più comuni francesi con questo nome

Boisse – Ain
Boisse – Dordogna